A Copa Hopman de 1990 foi a segunda edição do torneio de tênis Copa Hopman, sediado no Burswood Entertainment Complex em Perth, Austrália. O evento aconteceu entre 26 de dezembro 1989 a 1 de janeiro de 1990. Emilio Sánchez e Arantxa Sánchez da Espanha bateram o o time estadunidense de Pam Shriver e John McEnroe na final.

Chave

Final

Espanha vs. USA

Ligações externas 
Sítio oficial 

Copa Hopman
1990 no tênis
Desporto na Austrália em 1990